McAleese ist der Familienname folgender Personen:

 Lena McAleese (* um 1940), irische Badmintonspielerin
 Martin McAleese (* 1951), irischer Politiker (Seanad Éireann)
 Mary McAleese (* 1951), irische Journalistin und Staatspräsidentin von Irland (1997–2011)